El Hoyo puede referirse a:

 El Hoyo, localidad de la Argentina;
 El Hoyo, localidad de Cantabria, España;
 El Hoyo, localidad de La Rioja, España;
 El Hoyo de Pinares, localidad de Castilla y León, España.
 El hoyo (película). Película española estrenada en el año 2019.